Соодла:

 Соодла — деревня в Эстонии.
 Соодла — река в Эстонии.
 Соодла, Йоханнес — эстонский военный деятель.